Blumenau peut désigner:

Patronyme 
 Hermann Bruno Otto Blumenau, administrateur et chimiste allemand (1819-1899).

Toponyme 
 Blumenau, ville brésilienne de l'État de Santa Catarina.